Saint-Amand puede referirse a: 

 Saint-Amand, comuna francesa en Creuse.
 Saint-Amand, comuna francesa en Mancha.
 Saint-Amand, comuna francesa, en Paso de Calais.
 Saint-Amand-Montrond, una comuna y población de Francia, en la región de Norte-Paso de Calais.
 Saint-Amand-Jartoudeix, una localidad y comuna de Francia, en la región de Lemosín.
 Saint-Amand-de-Coly, una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania.
 Saint-Amand-en-Puisaye, una población y comuna francesa, situada en la región de Borgoña, departamento de Nièvre.
 Saint-Amand-sur-Ornain, una comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosa. 
 Saint-Amand-de-Vergt, una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania.
 Saint-Amand-Longpré,  una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Loir y Cher.